Згорњи Слемен може бити:

 Згорњи Слемен (Марибор), насељено мјесто у општини Марибор, Република Словенија
 Згорњи Слемен (Селница об Драви), насељено мјесто у општини Селница об Драви, Република Словенија